August Algueró i Algueró (1907-1992), músic i compositor
 August Algueró i Dasca (1934-2011), músic i compositor
 Augusto Algueró García, músic i compositor